Николай Барановский:
 Барановский, Николай Иванович (1829—1878) — русский сенатор, тайный советник.
 Барановский, Николай Николаевич (в монашестве Никодим; род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Северодонецкий и Старобельский.